Careggia ima više značenja:
 Careggia, Bergamo
 Careggia, Massa-Carrara